Узун — фамилия и топоним тюркского происхождения (ср. : река; : долина; : длина):

 Узун — городской посёлок в Узбекистане.
 Узун (приток Большого Анзаса) — река в Хакасии.
 Узун (приток Уртени)
 Узун — казахский род племени кипчак, входящего в Средний жуз.

Фамилия 
 Узун, Василий Якимович (род. 1942) — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Узун, Владимир Ильич (род. 1967) — издатель.
 Узун, Геннадий Гаврилович (род. 1941) — украинский тренер по греко-римской борьбе.
 Узун, Эралп (1981—2013) — немецкий актёр.